Antígenes (general)
 Antígenes (historiador)
 Antígenes (metge del segle III aC)
 Antígenes (metge del segle II)